Gönna bezeichnet mehrere Bäche:

 Gönnerbach, Nebenfluss der Saale
 Gonna (Helme), Nebenfluss der Helme (veralteter Name)